Ви́ктор Дми́триевич За́йцев (Виктор «Патрон» Зайцев) (6 июля 1951, Усть-Омчуг, Магаданская область, СССР — 22 августа 2019, Бургас, Болгария) — советский и российский продюсер, режиссёр, фотограф, кино-видео-оператор, архивист. Один из первых организаторов негосударственного шоу-бизнеса в СССР в 1980-х годах. Один из основных организаторов Свердловского рок-клуба в 1986, а также создатель и владелец обширного архива материалов по деятельности музыкантов и групп, определивших в 1970-е и 1980-е понятие «свердловский рок». Основатель и руководитель в Свердловске в 1980-е годы независимой студии звукозаписи «Студия НП» (Студия Новых Проектов) и независимого музыкально-издательского лейбла NP-Records.

Биография 
Родился 6 июля 1951 в пос. Усть-Омчуг (Магаданская область, СССР), входившем в Теньлаг (одно из подразделений ГУЛАГа на Дальнем Востоке), где мама Виктора — Зайцева Мария Павловна — отбывала «10 лет лагерей» за опоздание на работу в 1944 году.

…На работу опоздала по причине внезапной болезни младшей сестры. Жили без родителей, она — старшая. Врач долго добирался… И села за это… Блин! Я всю эту историю узнал на поминках. Мне её сестры (тётки мои) это всё рассказали — она им запрещала при своей жизни мне об этом вещать… Вот откуда у меня и место рождения странное.

В 1954 после освобождения мамы Виктора из заключения (по амнистии в 1953 году после смерти Сталина) Зайцевы переехали в Свердловск.

В 1969—1971 — служба в Советской армии.

В 1971—1974 — работа лаборантом в различных НИИ. Играл как музыкант в различных самодеятельных вокально-инструментальных ансамблях (ВИА) (гитара, вокал). В эти же годы Виктор обучался в школе рабочей молодежи (ШРМ) (закончил в 1974).

Дальнейшая жизнь и деятельность связаны уже только с музыкой.

Слушал ВСЁ (!!!) на бобинах и кассетах, из рупора радио на стенке и «транзисторов», затем настало время БИТЛОМАНИИ (О! Это было ВСЁ!!!). Первый диск, первый диски, первая коллекция дисков… стал авторитетом среди дискоманов в родном Свердловске…

В 1974—1980 — заведующий кабинетом звукозаписи Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского.

По обвинению в спекуляции дисками … суд впаял скромный «год условно»… Спасибо работе — наш милейший директор на общем собрании коллектива заставил всех признать мои достоинства по доставанию музыкальных раритетов… А год был 1976-й… отмазали на условное… Век буду помнить Владимира Ивановича Турченко!

В конце 1970-х — организатор первых «дискотек» (не как «танцулек под пластинки» [как термин утвердился позже], а как «лектория»: с прослушиванием альбомов известных исполнителей в большом зале — например, в актовом зале Уральского политехнического института, — с предваряющим прослушивание компетентным комментарием, дающим публике представление о музыканте или группе, а также об альбоме; с использованием мощной высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуры, показа слайдов или видео на большом киноэкране, использования различных «сценических» эффектов [прожектора, стробоскопы, дым и т. п.]). Эти «дискотеки», пользовавшиеся огромной популярностью, многих (в том числе и впоследствии известных связанных с музыкой) людей в Свердловске впервые познакомили с тем, как должны звучать The Beatles, Pink Floyd, Джими Хендрикс или рок-опера «Jesus Christ Superstar» по-настоящему («как это задумывалось»), а не через доступные тогда маломощные бытовые магнитофоны или проигрыватели. Первая дискотека в Свердловске была проведена в марте 1975 в Свердловском художественном училище.

В 1974—1980 — учился в Уральском государственном университете (вечернее отделение; специальность «искусствоведение»), закончил в 1980.

В 1980—1985 — сотрудник Научно-методического центра Свердловского областного управления культуры (теперь Министерство культуры Правительства Свердловской области), начальник отдела.

Зайцев был руководителем отдела, а сотрудником был некий юноша Илюша Кормильцев. Кстати, Илья знал много языков (вроде бы восемь) и постоянно читал оригиналы. Иногда я с Зайцевым спорил на обед (я тоже был сотрудником Центра), на каком языке читает книжку сегодня с утра Кормильцев — как всегда, опаздывая и запинаясь (ногами), потому как книжка интересная. Иногда мы оба проигрывали, потому как Илья читал на совсем другом языке, который мы оба не предполагали.

Во время работы в Управлении культуры Виктор был руководителем школы ведущих дискотек и в 1985, будучи руководителем дискоклуба «Контакт», ездил в составе делегации Свердловской области в Москву на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где работали в Центре российской делегации и по итогам Фестиваля были награждены ЦК ВЛКСМ различными дипломами и медалями.

В 1985 — один из основателей первого концертного кооператива «Контакт» (организация выступлений различных музыкантов и групп в Свердловске, Свердловской области, Перми, Челябинску, Тюмени, Оренбургу); кооператив закрылся в 1987.

В 1985—1986 — принимал активное участие в создании Свердловского рок-клуба.

В 1987—1989 — один из основателей и художественный руководитель творческого кооператива «Наутилус Помпилиус» (закрылся в 1989).

…Директором кооператива был папа Вити «Пифы» Комарова, Комаров-старший. Слава Бутусов числился музыкальным руководителем группы «Наутилус Помпилиус» (в составе кооператива… пипец!), следующим директором был Сергей Вторушин, а затем, после исхода Славы (с Белкиным и Настей Полевой) в сторону Питера пришлось мне уже, будучи оставшимся руководящим кадром, закрывать это богоугодное заведение и совместно с «осколками» — Алавацким, Хоменко и Елизаровым (бессменным звукорежиссёром студии) — реорганизовывать в «Студию НП» («Новые проекты»)

В 1989—2002 — один из основателей и руководитель частной независимой студии звукозаписи и музыкального лейбла «Студия Новых Проектов» («Студия НП»), с которым работали многие музыканты и группы различных стилей и направлений (В. Зайцев: «…работа с рокерами, бардами, попсой, шансоном Урала»). Выпуск первых компакт-кассет и CD-дисков как «уральских рокеров», так и других исполнителей. Также создание первой частной видео-студии «НП-Видео», видеосъемка музыкальных клипов.

В 1990-х и начале 2000-х неоднократно входил в состав жюри проходивших в Екатеринбурге рок-фестивалей «Уралрок», «Начало» и «Весна УПИ» совместно с другими заметными деятелями уральского шоу-бизнеса.

1993 год — основатель и владелец музыкального рекорд-лейбл-издательства «NP-Records» (издано более 200 дисков всех жанров и направлений — как аудио-CD, так и видео-DVD). Формат студии звукозаписи при лейбле — «Home».

В 2003 году переехал в Москву. В 2003—2011 — работает в производственной телекомпании «Регионы России» музыкальным продюсером, снимает музыкальные программы; основной формат — живые концерты (фестивали и музыкальные клубы; все жанры музыки). В 2011 — выход на пенсию.

В начале 2012 — переехал в город Бургас (Болгария).

Сижу на архивах и, напрягая память, пишу некие воспоминания: первые дискотеки, первые рок-концерты и прочее…

Умер 22 августа 2019 года в городе Бургас (Болгария).

Примечания

Ссылки 

Архивисты СССР
Архивисты России
Свердловский рок-клуб